Позвизд:

 Позвизд — славянский бог ветра, хорошей и плохой погоды. 
 Позвизд Владимирович — сын Владимира Святославича.